Cañada del Coronilla ist der Name folgender Fließgewässer in Uruguay:

 Cañada del Coronilla (Arroyo Campanero), zum Einzugsgebiet des Arroyo Campanero gehörend 
 Cañada del Coronilla (Arroyo Sauce), Zufluss des Arroyo Sauce (Río Queguay Grande) 
 Cañada del Coronilla (Arroyo de los Corrales), Zufluss des Arroyo de los Corrales 
 Cañada del Coronilla (Arroyo Negro), Zufluss des Arroyo Negro 

Siehe auch:
 Cañada de la Coronilla